«Love, Whitney» — збірка пісень американської R&B-діви Вітні Х'юстон. Реліз в Європі відбувся 4 грудня 2001.

Список пісень

Джерела

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Збірки Вітні Г'юстон
Альбоми Arista Records